Dieser Artikel behandelt die kanadische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Kanada qualifizierte sich am vorletzten Spieltag als beste Mannschaft der Nord- und Mittelamerika-Qualifikation. Die Mannschaft nahm zum zweiten Mal teil. Zuletzt qualifizierten sich die Kanadier für die WM 1986, bei der sie nach drei Niederlagen und ohne Torerfolg ausschieden. Kanada und Australien benötigten die meisten Spiele (20) um sich zu qualifizieren. Auch 2022 konnte Kanada keinen Punkt holen, aber immerhin das erste WM-Tor erzielen.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikation der CONCACAF.

Spiele 

Die Kanadier, die seit 2018 von John Herdman trainiert werden, der zuvor die kanadische Frauen-Nationalmannschaft trainiert hatte, mussten von allen bisher qualifizierten Mannschaften die meisten Qualifikationsspiele bestreiten um die Endrunde zu erreichen. Da die Kanadier nicht zu den fünf besten Mannschaften der CONCACAF gehörten, mussten sie den vollen Qualifikations-Parcour bewältigen. Es begann mit der ersten Runde im März und Juni 2021, die ursprünglich für Oktober und November 2020  geplant war, aber wegen der COVID-19-Pandemie verschoben wurde. In vier Spielen trafen die Kanadier auf Suriname, Bermuda, Aruba und die Cayman Islands. Dabei sollte jede Mannschaft zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele haben, wegen der Pandemie wurden aber die meisten Spiele in den USA ausgetragen. Die Kanadier gewannen die vier Spiele mit insgesamt 27:1-Toren. Die sechs Gruppensieger der ersten Runde spielten dann um drei Startplätze in der dritten Runde, für die die fünf besten Mannschaften direkt qualifiziert waren. Kanada traf in Hin- und Rückspiel auf Haiti und gewann beide Spiele.

In der dritten Runde trafen sie dann auf Mexiko, die USA, Costa Rica, Panama, Jamaika, El Salvador und Honduras.  Die Kanadier konnten nun auch ihre Heimspiele in Kanada austragen, konnten von den ersten fünf Spielen aber nur ein Spiel gewinnen und spielten viermal remis, u. a. auswärts in Mexiko und den USA. Dann gewannen sie die nächsten sechs Spiele, davon die Heimspiele gegen Costa Rica, Mexiko und die USA. Mit dem Sieg am achten Spieltag übernahmen sie die Tabellenführung und gaben sie auch nach der ersten Niederlage im 12. Spiel nicht mehr ab, durch die sie die vorzeitige Qualifikation verpassten. Mit dem 4:0-Sieg gegen Jamaika am vorletzten Spieltag gelang dann aber die vorzeitige Qualifikation und trotz der Niederlage im letzten Spiel in Panama wurden die Kanadier Gruppensieger vor den punktgleichen Mexikanern, die aber die schlechtere Tordifferenz hatten.

Insgesamt wurden 33 Spieler in den 20 Spielen eingesetzt, davon standen auch 18 im Kader für den CONCACAF Gold Cup 2021, bei dem die Kanadier im Halbfinale gegen Mexiko verloren. Zwei Spieler kamen nur einmal und 16 mindestens in der Hälfte der Spiele zum Einsatz. Kein Spieler kam in allen 20 Spielen zum Einsatz. Auf 19 Einsätze brachte es  Alistair Johnston, der im ersten Spiel der ersten Runde sein Debüt gegeben hatte. Kein Spieler kam auf mehr Qualifikationsspiele. Auf 18 Einsätze kamen Jonathan David, der in den ersten beiden Spielen verletzt fehlte, und Sam Adekugbe, der auch einmal nach der zweiten Gelben Karte passen musste. Je 17 Spiele bestritten Tajon Buchanan, der im dritten Qualifikationsspiel sein Debüt gab, Stephen Eustáquio und Richie Laryea, der insgesamt vier Gelbe Karten erhielt. Auf 16 Einsätze kamen Cyle Larin und Jonathan Osorio. Neben Buchanan und Johnston kamen auch zu ihren ersten Länderspieleinsätzen für Kanada in den Qualifikationsspielen Scott Kennedy (8 Spiele), Iké Ugbo (4), der zuvor für die englischen Juniorenmannschaften gespielt hatte, Theo Corbeanu (3), der zuvor für die rumänischen Juniorenmannschaften gespielt hatte, Ismaël Koné (2), Torhüter Dayne St. Clair (2), Frank Sturing (2), der zuvor für die Niederländischen Juniorenmannschaften gespielt hatte, und Ricardo Ferreira (1), der zuvor für die portugiesischen Junioren- und auch einmal für die portugiesische A-Nationalmannschaft gespielt hatte. Am 16. November 2021 löste Atiba Hutchinson mit seinem 90. Länderspiel Julian de Guzmán als kanadischen Rekordnationalspieler ab.

Bester Torschütze der Kanadier war Cyle Larin, der in 16 Spielen 13 Tore erzielte und nur von Ali Mabkhout (14 Tore) übertroffen wurde, der mit den Vereinigten Arabischen Emiraten im Juni noch um ein WM-Ticket kämpft. Larin löste am 30. Januar 2022 mit seinem 23. Länderspieltor Dwayne De Rosario als kanadischen Rekordtorschützen ab. Zweitbester Torschütze war Jonathan David mit neun Toren, der damit auch zweitbester Torschütze der CONCACAF-Qualifikation war. Ihre ersten Länderspieltore erzielten Richie Laryea und Theo Corbeanu im ersten Spiel der ersten Runde, Alistair Johnston, Mark-Anthony Kaye (2), Frank Sturing und David Wotherspoon, der von 2007 bis 2012 für die schottischen Juniorenmannschaften gespielt hatte, im zweiten Spiel, Zachary Brault-Guillard im dritten Spiel sowie Sam Adekugbe im 16. Spiel. Insgesamt erzielten 16 Kanadier die 50 Qualifikationstore. Zudem profitierten sie von vier Eigentoren. Nur Japan erzielt mehr Tore (56) in der Qualifikation.

Erste Runde

Abschlusstabelle der ersten Runde 

|}

Zweite Runde

Dritte Runde

Abschlusstabelle der dritten Runde 

Anmerkung. Die viertplatzierte Mannschaft von Costa Rica spielt im Juni 2022 gegen Neuseeland im interkontinentalen Play-off.

Vorbereitung 
Die Vorbereitung bestand diesmal auch aus Pflichtspielen in der CONCACAF Nations League 2022/23.

Spiele 

Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaften sind nicht für die WM qualifiziert.

Kader 
Den Kader gab Trainer John Herdman am 13. November 2022 bekannt. Nur Kapitän und Rekordnationalspieler Atiba Hutchinson lebte bereits bei der letzten WM-Teilnahme 1986.

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April war Kanada Topf 4 zugeordnet und konnte daher in eine Gruppe mit Rekordweltmeister Brasilien, Weltmeister Frankreich, Gastgeber Katar oder Deutschland gelost werden. Kanada konnte keiner der anderen zwei bereits qualifizierten CONCACAF-Mannschaften zugelost werden. Die Mannschaft trifft in der Gruppe F auf Belgien, Vizeweltmeister Kroatien und Marokko.

Gegen Belgien gab es erst ein Freundschaftsspiel, das 1989 gewonnen wurde. Gegen Marokko gab es in drei Freundschaftsspielen ein Remis und zwei Niederlagen. Gegen Kroatien wurde noch nie gespielt.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe H

Einzelnachweise 

2022
Kanada